Никифоровская — деревня в Тарногском районе Вологодской области. Административный центр Спасского сельского поселения и Верхнеспасского сельсовета.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 39 км. Ближайшие населённые пункты — Борок, Башевская, Спасский Погост, Федневская.

По переписи 2002 года население — 150 человек (68 мужчин, 82 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района